Welzgraben ist ein Gewässername:

 Welzgraben (Nagold), linker Zufluss der Nagold in Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Welzgraben, Name bis zur Unterlaufklinge des Talbachs, linker Zufluss der Würm nach Mühlhausen an der Würm, Gemeinde Tiefenbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Welzbach